IMO eller Imo kan syfta på:

 IMO – en mellanstatlig rådgivande sjöfartsorganisation International Maritime Organization med säte i London, se Internationella sjöfartsorganisationen
 IOM – en tidigare organisation skydd av historiska monument, se International Museum Office
 IMO – en årlig internationell matematiktävling för gymnasister, se matematikolympiaden
 imo - ISO 639-3-kod för ett språk som talas i delstatet Southern Highlands i Papua Nya Guinea, se imbongu
 Imo – en delstat i Nigeria
 Anam Imo (2000–), en nigeriansk fotbollsspelare